Motorola A1200 — Linux-аппарат с сенсорным экраном, который продавался на азиатском рынке. При продаже в Гонконге модель была переименована в MING по названию китайского иероглифа, который состоит из знаков, обозначающих солнце и луну, то есть первоначально телефон был создан только для китайского рынка. Но впоследствии аппарат по названием A1200i стал продаваться и в Бразилии. При этом «i» означает международный (international). В аппарате использована новая технология дизайна — флип (крышка), который выполнен из прозрачного пластика. Под ним хорошо виден экран.
Был представлен на рынке в декабре 2005 года.

Техническая спецификация 
 Основной процессор: Intel XScale PXA270 processor
 Дополнительный процессор: Freescale ARM CPU with a Motorola 56000 DSP обеспечивающий связь с сетью.
 Стандарты связи: GSM 850/900/1800/1900 МГц (quad band), GPRS Class 10, EDGE.
 Интерфейсы связи: Mini USB, Bluetooth
 Вес: около 122 г
 Размер: Около 95,7 × 51,7 × 21,5 мм
 Дисплей: 240 × 320; 262k; 2,4" TFT Сенсорный экран
 Камера: 2 мегапиксельная камера, с возможностью записывать видео и макросъемкой. Режим макро/пейзаж переключается с помощью небольшого рычажка в верхней части телефона.
 Память: Transflash карты памяти, поддерживает карточки объёмом до 2 ГБ и до 32 ГБ при установке соответствующих драйверов.
 Время разговора: от 3 до 7,4 часов
 Время ожидания: от 140 до 250 часов
 Батарея 850 мА·ч. Есть возможность установки батареи на 1020 мА·ч
Время работы зависит от загруженности ЦП (центрального процессора), использования SWAP (раздел подкачки), яркости подсветки, настроек радиомодуля.

Дополнительные возможности 
 Браузер: WAP 2.0, WML , xHTML, HTML
 Аудио: MIDI (40), MP3, WAV, AMR, WMA, AAC+ А также возможность установки нативных плееров, позволяющих слушать ogg, flac и многие другие форматы.
 Стерео FM радио(возможность сохранять до 100 станций и работать без гарнитуры)
 Отправка/принятие сообщений с помощью: e-mail, MMS, SMS
 Электронная почта: POP3, IMAP4, SMTP
 Просмотр документов (PDF, Word, Excel, Powerpoint) в новых прошивках с возможностью их редактирования.
 Приложения: J2ME, JSR184 (3D), MIDP 2.0, MPKG, PKG, .lin скрипты.
 Синхронизация: SyncML
 Операционная система: Montavista Linux

Интересные факты 
 Motorola A1200 — это один из немногих  мобильных телефонов, на которых запускается OpenMoko и Qtopia 2.
 Также стоит отметить возможность изменения частоты процессора по выбору: 52\103\208\312\425\520\624МГЦ.
 Процессор может переключаться в зависимости от нагрузки в трех режимах-минимальный, средний, высокий. Для этого существует несколько программ, которые заменяют системный файл «apmd» содержащий настройки частоты ЦП.

Примечания

Похожие модели 
 Motorola A780
 Motorola A1600
 Motorola ROKR E6

Ссылки 
 Обзор GSM-телефона Motorola MING (Motorola A1200)
 Официальный сайт компании производителя

Мобильные телефоны Motorola
Устройства на базе Linux